Geuthner steht für: 
 Librairie orientaliste Paul Geuthner

Greuthner ist der Familienname der folgenden Personen:
 Helmut Geuthner (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Paul Geuthner (1877–1949), deutsch-französischer Buchhändler, Verleger und Publizist